Ciobanovca () se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Ciobanovca - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi
 Ciobanovca - sat din cadrul comunei Grinăuți din raionul Rîșcani

Toponime ucraineană
Împrumuturi lingvistice din ucraineană
Împrumuturi lingvistice din turcă
Localități omonime din Republica Moldova